Hibla (grec i llatí Hybla) és el nom de tres ciutats de Sicília, on el nom devia ser comú per l'existència d'una deessa local anomenada Hybla (Pausànies V. 23. § 6.)
 Geografia:
Hibla (ciutat)
Hibla Major
Hibla Menor
Hibla Inferior
 Mitologia:
Hibla (mitologia)